Ценный груз (en. «Precious Cargo») — канадский боевик 2016 года. Режиссером выступил Макс Адамс. Боевик категории "Б" (фильм, предназначенный для телевизора и DVD)

Актерский состав 
Джон Бразертон, Дженна Б. Келли, Клэр Форлани, Брюс Уиллис, Марк-Пол Госселаар, Николас М. Лоб, Сэмми Барбер, Дэниэл Бернхард, Тайлер Джон Олсон, Лидия Халл.

Сценарий 
Джек — босс преступной группировки. Внезапно в его жизнь возвращается его бывшая девушка — Карен, беременная от него. Из-за этого отношения Джека с его девушкой Дженной и его подругой Логан начинают портиться.

Карен предлагает план по грабежу бриллиантов. Джек собирает команду и получает ценные камни, но эта операция нужна была Карен для получения устройства дешифровки кейса с «ценным грузом» на 500 миллионов долларов. Выясняется, что Карен не беременна. Она лишь хотела скрыть от своего бывшего босса — Эдди деньги, украденные на Кайманах.

Эдди берет в плен Карен, а Джек ворует кейс с драгоценностями, чтобы обменять его на Карен. Во время обмена Джек сбегает с Карен, а Логан убивает Эдди. Герои делят деньги между собой, и Джек возвращается с Дженне.

Съемки 
Фильм снимался в Галфпорте, штат Массачусетс, в казино Island View и в порту Галфпорта в 2015 году.

Критика 
Фильм был встречен крайне негативно. На Rotten Tomatoes он имеет рейтинг одобрения 0 % , основанный на 22 обзорах, со средним рейтингом 2,6 / 10. На Metacritic фильм имеет среднюю оценку 27 из 100, основанную на отзывах 4 критиков. Рейтинг на Кинопоиск: 4,8 / 10. Рейтинг на IMDB: 4,6 / 10.

Питер Брэдшоу из The Guardian дал ему 1 из 5 и написал: «A straight-to-video nightmare is all that’s on offer here».

Ссылки 
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Precious_Cargo_(film)